Løseth ou Loeseth est le patronyme porté par :
 Lene Løseth (née en 1986), skieuse alpine norvégienne,
 Nina Haver-Løseth (née en 1989), skieuse alpine norvégienne,
 Mona Løseth (née en 1991), skieuse alpine norvégienne,
  (1927-2013), homme politique norvégien.

Homonymie de patronyme norvégien